Bubeck ist der Familienname von

 Carl Bubeck (1860–1894), deutscher Maler und Zeichner
 Wilhelm Bubeck (1850–1891), Schweizer Architekt